Xonas — grupo de povos bantos que habita o Zimbábue e o sul de Moçambique
 Língua xona — idioma ou grupo de idiomas da família banta, falados pelos xonas

Desambiguações de linguística